Юо́зас Апу́тис (, , деревня Бальчяй Расейняйского района — ) — литовский прозаик, переводчик, литературный критик.

Биография 
Родился в деревне в Расяйняйском районе. В 1960 году окончил филологический факультет (по специальности литовская филология) Вильнюсского государственного университета. В 1959—1969 годах работал в редакции еженедельной газеты Союза писателей Литвы «Литература ир мянас» (; «Литература и искусство»). В 1969—1977 годах работал в редакции журнала «Гирёс» (; «Рощи»).

В 1980—2001 годах работал в редакции ежемесячного литературно-художественного журнала Союза писателей Литвы «Пяргале» (; «Победа»), с 1991 года носившего нынешнее название «Мятай» (), был членом редколлегии «Пяргале» (1980—1990) и «Мятай» (с 1991 года).

Член правления Союза писателей Литвы с 1990 года, член комитета по Национальным премиям в области литературы и искусства с 1998 года.

В 1987 году Апутис был отмечен Государственной премией Литовской ССР за сборник малой прозы «Кукушка на сломавшейся березе» (; 1986). В 2005 году за сборник новелл «Джипы на большаке» (; 2005) писатель удостоен Национальной премии ЛР по культуре и искусству.

Жил в Вильнюсе.

Творчество 
Дебютировал сборником малой прозы  («Цветёт пчелиный хлеб») в 1963 году. Позднее опубликовал множество новелл, повестей, сборников рассказов, роман «В песках останавливаться нельзя» (; 1996). С именем Апутиса связывается обновление в литовской литературе жанра новеллы в 1960-х — 1970-х годах: углубление тонкого психологизма, богатство ассоциативной образности, лирическое мироощущение. В повести «Муравейник в Пруссии» (; написана в 1971 году, опубликована в 1989 году) прибегает к аллегориям, символике, сложной метафорике.

На русском языке печатались переводы новелл Апутиса Виргилиюса Чяпайтис, Наталии Воробьёвой, выходили сборники новелл и повестей «Цветёт пчелиный мёд» (Москва, 1980), «Мост через Жальпе» (Москва, 1989). Отдельные новеллы переводились на английский, итальянский и другие язык. Издан сборник новелл Апутиса на латышском языке (, Рига, 1974).

Переводил прозу А. П. Чехова, Д. В. Григоровича, Андрея Платонова, В. М. Шукшина, Ю. Трифонова и других русских писателей, а также Василя Быкова и армянского писателя Ваана Тотовенца. Автор критических статей и рецензий.

Награды и премии 
 литературная премия имени Юлии Жямайте за повесть «Поляна, где живая вода» () (1971)
 Государственная премия Литовской ССР (1986)
 премия имени Юозаса Паукштялиса за книгу «В песках останавливаться нельзя» () (1996)
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1996)
 литературная премия имени А. Вайчюлайтиса (1997)
 премия Правительства Литовской Республики в области искусства (1998)
 премия «Имбирных вечеров» им. Ю. Кунчинаса (2004)
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2005)
 литературная премия имени Пятраса Цвирки за книгу новелл «Джипы на большаке» () (2005)

Издания 
 Žydi bičių duona: apsakymai. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
 Rugsėjo paukščiai: novelės. Vilnius: Vaga, 1967.
 Sugrįžimas vakarėjančiais laukais: novelės. Vilnius: Vaga, 1977.
 Tiltas per Žalpę: apysakos. Vilnius: Vaga, 1980.
 Keleivio novelės: novelės. Vilnius: Vaga, 1985.
 Gegužė ant nulūžusio beržo: novelių rinkinys. Vilnius: Vaga, 1986.
 Skruzdėlynas Prūsijoje: apysaka. Vilnius: Vaga, 1989. 230 p.
 Dvi apysakos: apysakos. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 Smėlynuose negalima sustoti: romanas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
 Novelės: apsakymai. Vilnius: Žaltvykslė, 2004.
 Maži atsakymai į didelius klausimus: pokalbiai, esė. Vilnius: Alma littera, 2006.
 Vieškelyje džipai: apysakos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. 512 p.
 Цветет пчелиный хлеб: Рассказы. Пер. с литов. В. Чепайтиса. Москва: Советский писатель, 1980. 271 с.
 Мост через Жальпе: Новеллы и повести. Пер. с литов. В. Чепайтиса. Москва: Советский писатель, 1989. 437 с.

Переводы с русского языка 
 V. Totovencas. Prie senojo Romos vieškelio; Ovnatanas; Jeremijos sūnūs: apysaka. Vilnius: Vaga, 1972.
 J. Korinecas. Labų dienų nuo Vernerio: romanas. Vilnius: Vaga, 1975.
 D. Grigorovičius. Kaimas: apysakų rinkinys. Vilnius: Vaga, 1977.
 C. Kosmačas. Pavasario diena; Baladė apie trimitą ir debesį: romanai. Vilnius: Vaga, 1980.
 J. Trifonovas. Senis: romanas. Vilnius: Vaga, 1984.
 V. Šukšinas. Atėjau jums duoti laisvę: istorinis romanas. Vilnius: Mintis, 1985.

Примечания

Ссылки 
 Юозас Апутис
 Апутис Юозас
 
 

Выпускники Вильнюсского университета
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Литовские писатели
Писатели Литвы
Переводчики Литвы
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Члены Союза писателей Литвы
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР